Мод Стэнхоуп (; умерла 30 августа 1497) — английская аристократка, 4-я баронесса Кромвель в своём праве с 1455 года.

Биография 
Мод Стэнхоуп родилась в семье сэра Ричарда Стэнхоупа и Мод Кромвель, дочери Ральфа Кромвеля, 2-го барона Кромвеля. В 1455 году, после смерти дяди, она стала баронессой Кромвель в своём праве (suo jure). Мод была трижды замужем: за Робертом Уиллоуби, 6-м бароном Уиллоуби де Эрзби, за сэром Томасом Невиллом и за сэром Жерве Клифтоном. Все эти браки остались бездетными, так что после смерти Мод в 1497 году титул барона Кромвеля перешёл в состояние ожидания.

</center>

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в XV веке
204
Баронессы Англии в своём праве
Бароны Англии XV века
Стэнхоупы
Мод
Невиллы
Клифтоны